Rehdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Rehdorf (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Rehdorf (Oberasbach), Ortsteil der Stadt Oberasbach, Landkreis Fürth, Bayern

in Polen
 Stoki (ehemals Rehdorf im Landkreis Königsberg (Neumark), Brandenburg), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Chojna
 Sarnowo (ehemals Rehdorf im Landkreis Schwetz, Danzig-Westpreußen), ein Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Lotnisko (ehemals Rehdorf im Stadtkreis Graudenz, Danzig-Westpreußen), ein Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Grudziądz